Чемпионат Румынии по футболу 2005/2006 — 88-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 5 августа 2005 года и закончился 7 июня 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2005/2006
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2005 году
Спорт в Румынии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006